Osiedle Żeromskiego (Jelenia Góra)
 Osiedle Żeromskiego (Skarżysko-Kamienna)
 Osiedle Żeromskiego (Starachowice)

Zobacz też 
 Osiedle Stefana Żeromskiego